КіноСвіт (компанія  у сфері обслуговування кінотеатрів) — компанія що працює у сфері обслуговування кінотеатрів. Компанія є монополістом на ринку інсталювання цифрових кінозалів і обслуговує 95% всіх кінотеатрів України, включно з кінотеатрами IMAX.
 КіноСвіт (мережа кінотеатрів)  — колишня мережа миколаївських кінотеатрів.